BJJ peut faire référence à :
 le jiu-jitsu brésilien (en anglais ), un art martial développé au Brésil ;
 le kannauji, une langue parlée dans l'État de l'Uttar Pradesh en Inde selon l'étiquette d'identification de langues IETF ;
 l'.